Er, Er eller er kan syfta på:

 Er (biblisk person) – en person i bibeln
 Er –kemiskt tecken för grundämnet erbium
 .er – nationell toppdomän för Eritrea
 Er – det katalanska namnet på en kommun i Frankrike, se Err, Pyrénées-Orientales
 Pulau Er eller Pulau Ler – ö i Indonesien

Se även
ER